Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Tianjin Open 2015 des Damentennis. Insgesamt nahmen 28 Spielerinnen an der Qualifikation teil, welche vom 10. bis 11. Oktober 2015 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2015